Henderson Land Development (恒基兆業地產有限公司) — один из крупнейших операторов недвижимости в Гонконге; через дочерние компании также занимается строительством, гостиничным делом, розничной торговлей, коммунальным хозяйством, финансовыми и транспортными услугами, охраной и уборкой. Принадлежит миллиардеру Ли Шауки (кроме Henderson Land Development он имеет интересы в Sun Hung Kai Properties и Bank of East Asia).

Структура 
По состоянию на март 2011 года в Henderson Land Development работало 8 тыс. человек, рыночная стоимость корпорации составляла более 13,5 млрд. долларов, а продажи — более 1,3 млрд. долларов. Крупнейшими гонконгскими активами Henderson Land в недвижимости являются International Finance Centre, Grand Promenade, Shining Heights, 39 Conduit Road, AIA Tower, Grand Waterfront, Metro Harbour View, Park Central и Skyline Plaza.

В мае 2017 года Henderson Land купила в Гонконге самый дорогой участок земли в мире, заплатив на аукционе за каждый квадратный фут (0,09 м²) рекордные 6 460 долларов США. Всего сделка по покупке участка на Мюррей-роуд обошлась компании в 3 млрд американских долларов.

Henderson Investment  
Компания основана в 1970 году, является финансово-инвестиционным подразделением Henderson Land Development.

Henderson China Holdings 
Компания управляет девелоперскими активами Henderson Land в Китае.

Hong Kong and China Gas Company (Towngas) 
Компания основана в 1862 году, занимается поставками газа, водоснабжением и сточными водами в Гонконге и Китае (через дочернюю Towngas China Company), а также операциями с недвижимостью. По состоянию на март 2011 года в Hong Kong and China Gas работало 2 тыс. человек, рыночная стоимость корпорации составляла более 16,5 млрд. долларов, а продажи — почти 2,5 млрд. долларов.

Hong Kong Ferry (Holdings) Company 
Компания основана в 1989 году, занимается недвижимостью, транспортными услугами, судостроением, туризмом, гостиничным делом, ресторанами и торговлей топливом. Владеет двумя дочерними компаниями — Hongkong and Yaumati Ferry (основана в 1897 году, занимается паромными перевозками) и Hong Kong Shipyard (судостроительный завод на острове Цинг-И в округе Кхуайчхин).

Miramar Hotel and Investment  
Компания основана в 1957 году, управляет сетью отелей в Гонконге и Китае, а также занимается туризмом и недвижимостью. Кроме того, Miramar Hotel and Investment имеет долю в гонконгской компании King Fook Holdings (оптовая торговля золотом и алмазами, сеть ювелирных и часовых магазинов).

Citistore 
Компания основана в 1989 году, управляет сетью универмагов в Гонконге.

Megastrength Security Services Company 
Компания основана в 1995 году, является одной из крупнейших охранных компаний Гонконга.

Henderson Cyber 
Компания основана в 2000 году, занимается информационными технологиями.

См. также 
 Крупнейшие компании Гонконга
 Список богатейших людей Гонконга
 Forbes Global 2000

Примечания

Ссылки 
 Henderson Land Development 
 Hong Kong Ferry (Holdings) Company 
 Miramar Hotel Group 
 The Hong Kong and China Gas Company 

Компании Гонконга
Многопрофильные компании Гонконга